Venetia, toponimo latino che indica la regione della Venezia
 Venetia maritima, thema dell'Impero bizantino
 487 Venetia, asteroide della fascia principale
 Regio X Venetia et Histria,  una delle regiones dell'Italia romana
 Veneția de Jos, località della Transilvania

Pagine correlate 

 Veneto (disambigua)
 Venezia (disambigua)